Unteraurach ist ein Ortsname:

 Unteraurach (Aurach bei Kitzbühel), Ortsteil der Gemeinde Aurach bei Kitzbühel, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Unteraurach (Stegaurach), Dorf der Gemeinde Stegaurach, Landkreis Bamberg, Bayern

Siehe auch:
 Aurach
 Oberaurach